Sacramenia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sacramenia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sacramenia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar